Il doppio del torneo di tennis Open de Moselle 2004, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitori Arnaud Clément e Nicolas Mahut che hanno battuto in finale Ivan Ljubičić e Uros Vico 6-2, 7-6(8).

Teste di serie 

 Xavier Malisse /  Olivier Rochus (primo turno)
 Arnaud Clément /  Nicolas Mahut (campioni)

 Robbie Koenig /  Travis Parrott (primo turno)
 Tomáš Cibulec /  David Škoch (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Open de Moselle 2004